Geul kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Gueule, vattendrag,

Nederländerna 

 Geulle (ort), Limburg, Gemeente Meerssen, 
 Geul (havskanal i Nederländerna), Zeeland, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar